Broad Street může znamenat:

Ulice v USA 
 Broad Street (Manhattan) – ulice v New York City, NY
 Broad Street (Filadelfie) – ulice ve Filadelfii, PA

Ulice ve Spojeném království 
 Broad Street (Birmingham) – ulice v Birminghamu, Anglie

Jiné významy 
 Broad Street railway station – název zaniklé železniční stanice v Londýně

Externí odkazy